In 1962/63 werd het achttiende en laatste kampioenschap gespeeld van de Oberliga Südwest, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. FC Kaiserslautern werd kampioen en TuS Neuendorf vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de landstitel. Neuendorf verloor in de voorronde, Kaiserslautern werd derde in de groepsfase.

Na dit seizoen werd de Oberliga Südwest opgeheven net als de andere vier Oberliga's en vervangen door de Bundesliga. Voor het eerst sinds het ontstaan van het voetbal in Duitsland was er één competitie voor heel het land. Omdat de Oberliga Südwest niet tot de sterkste behoorde mochten er slechts twee teams naar de Bundesliga. Dit werden kampioen Kaiserslautern en Saarbrücken, de nummer vijf uit de competitie. De andere clubs verhuisden naar de nieuwe tweede klasse, de Regionalliga Südwest.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1962/63
Oberliga Südwest